Орлова Гора — местечко (населённый пункт) в Струго-Красненском районе Псковской области России, входит в городское поселение Струги Красные.

Расположено в 7 км к северу от административного центра района — рабочего посёлка (посёлка городского типа) Струги Красные, южнее озера Щирское.

Население 

Численность населения местечка по оценке на конец 2000 года составляла 25 жителей, по оценке на начало 2011 года — 30 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района